RFA kan betyda olika saker:
 Radio Free Asia
 Riksföreningen Autism, det tidigare namnet på Autism- och Aspergerförbundet.
 Royal Fleet Auxiliary
 Riksförsäkringsanstalten, en föregångare till Försäkringskassan